Геннадий Викторович Самохин (род. 14 июля 1971 года, Симферополь, Крымская область, УССР, СССР) — преподаватель, спелеолог, автор более 50 научных публикаций. Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Таврической Академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского с 2012 года. 

Самохину принадлежит мировой рекорд глубины спуска под землю (в пещеру). Он был установлен в карстовой шахте  в Абхазии на глубину  (2006 и 2007) и

Биография 
Родился 14 июля 1971 года в Симферополе.

В 1991—1995 годах учился в Симферопольском государственном университете на географическом факультете, получив специальность «География».

В 2006—2012 годах — ассистент кафедры землеведения и геоморфологии Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (ТНУ).

С 2012 года по настоящее время — старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (после 2014 года — Таврическая Академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского).

Хобби — спелеология и подводная спелеология. Начиная с 2006 года Геннадий Самохин участник 15 международных, 5 национальных и 2 региональных проектов по изучению пещер. В апреле 2016 года Президент России Владимир Путин вручил Геннадию Самохину сертификат на получение гранта на реализацию проекта создания базы данных пещер России.

Награды 
 Национальная премия «Хрустальный компас» в номинации «Путешествие и экспедиция» (2015).
 Медаль им. Александра Морозова Русского географического общества за выдающиеся достижения в области спелеологии (2008).
 Грамота за выдающиеся заслуги Украинской спелеологической ассоциации (2012).
 Почётная грамота Украинской спелеологической ассоциации (2012).

Членство в организациях 

 Член учёного совета Отделения Русского географического общества в Республике Крым (с 2014 года).
 Член президиума Украинской спелеологической ассоциации (2005—2014).
 Организатор и руководитель Крымского спелеологического клуба при ТНУ (2006—2014).
 Ученый секретарь Крымского отдела Украинского Географического общества (2007—2014).
 Президент Украинской спелеологической ассоциации (2007—2010).
 Член редколлегии Международного спелеологического журнала «Свет» (Киев) (2010—2014).

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Самохин на сайте Таврической Академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
 Самохин Геннадий Викторович
 Интервью с Геннадием Самохиным 
 Крымчанин Геннадий Самохин открыл самую глубоку точку планеты
 Интервью на Ютубе

Спелеологи России
Географы Украины
Географы России
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Члены Русского географического общества после 1991 года